Moonshine in the Trunk — десятый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 26 августа 2014 года на лейбле Arista Nashville. Диск достиг позиции № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (США).

История 
Альбом вышел 26 августа 2014 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был сам певец и Luke Wooten. Диск в пятый раз в карьере певца достиг № 2 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (в 8-й раз в карьере певца во главе этого хит-парада).
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Брэда Пейсли